

Айнабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Жанааркинський район, Улитауська область
 Айнабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Коксуський район, Жетисуська область
 Айнабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Семейська міська адміністрація, Абайська область
 Айнабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Зайсанський район,  Східноказахстанська область